Klasa okręgowa (grupa skierniewicka) – jedna z czterech na terenie województwa łódzkiego klas okręgowych, stanowiąca pośredni szczebel rozgrywkowy między IV ligą, a klasą A. Stanowi tzw. VI ligę w rozgrywkach krajowych.
 
Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie systemem kołowym. Zwycięzcy grupy uzyskują awans do IV ligi polskiej grupy łódzka, zaś najsłabsze zespoły relegowane są do klasy A. Organizatorem rozgrywek jest Łódzki Związek Piłki Nożnej.

Zespoły piłkarskie pochodzą z powiatów: łowickiego, rawskiego, skierniewickiego oraz  miasta Skierniewice.

Ostatni zwycięzcy 
Zwycięzcy tej ligi w ostatnich latach (awans do IV ligi):
 2023 - 
 2022 - Jutrzenka Drzewce 
 2021 - Zryw Wygoda
 2020 - Jutrzenka Drzewce
 2019 - Orzeł Nieborów
 2018 - Olimpia Chąśno (zrezygnowała z awansu)
 2017 - Pelikan II Łowicz
 2016 - Unia Skierniewice
 2015 - Mazovia Rawa Mazowiecka
 2014 - Olimpia Chąśno (zrezygnowała z awansu)
 2013 - Orzeł Nieborów (awans do IV ligi, grupy łódzkiej uzyskał również wicemistrz Widok Skierniewice)
 2012 - Orlęta Cielądz (awans po barażach uzupełniających do IV ligi, grupy łódzkiej uzyskała Mazovia Rawa Mazowiecka)
 2011 - Sorento Zadębie Skierniewice
 2010 - Orlęta Cielądz 
 2009 - Mazovia Rawa Mazowiecka
Od sezonu 2008/2009 klasa okręgowa stanowi szósty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.
 2008 - Pelikan II Łowicz (awans do IV ligi, grupy łódzkiej uzyskał również wicemistrz Astra Zduny)
 2007 - Unia II Skierniewice
 2006 - Mazovia Rawa Mazowiecka
 2005 - Pelikan II Łowicz
 2004 - Unia II Skierniewice
 2003 - Białka Biała Rawska
 2002 - Mazovia Rawa Mazowiecka
 2001 - Widok Skierniewice
 2000 - Unia II Skierniewice (zrezygnowała z awansu, do IV ligi, grupy łódzkiej awansował wicemistrz Pogoń Rogów)
 1999 - Unia II Skierniewice (zrezygnowała z awansu, do IV ligi, grupy łódzkiej awansował wicemistrz Huragan Bobrowniki)

Sezon 2022/2023 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

Sezon 2021/2022 

  
|rowspan=12 style="background-color:white;"|

Sezon 2020/2021

Runda II (finałowa)

Tabela 

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa mistrzowska
|-

||rowspan=6|

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa spadkowa
|-
||rowspan=7|

Runda I (kwalifikacyjna)

Tabela

Sezon 2019/2020 

|rowspan=15 style="background-color:white;"|

Sezon 2018/2019 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

Sezon 2017/2018 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

Sezon 2016/2017 

|rowspan=10 style="background-color:white;"|

Sezon 2015/2016 

|rowspan=10 style="background-color:white;"|

Sezon 2014/2015 

|rowspan=10 style="background-color:white;"|

Sezon 2013/2014 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2012/2013 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2011/2012 

|rowspan=1 style="background-color:white;"|

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2010/2011 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2009/2010 

|rowspan=10 style="background-color:white;"|

Sezon 2008/2009 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2007/2008 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2006/2007 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2005/2006 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2004/2005 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

Sezon 2003/2004 

|rowspan=9 style="background-color:white;"|

|rowspan=1 style="background-color:white;"|

|rowspan=1 style="background-color:white;"|

Sezon 2002/2003 

|rowspan=10 style="background-color:white;"|

Przypisy 

Sport w województwie łódzkim
Skierniewice